Вертебы — название населённых пунктов.

Россия 
 Вертебы — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Вертебы — деревня в Дзержинском районе Калужской области.